Солове́й-разбо́йник (Одихмантьев сын, Рахманьевич, Рахматович) — в восточнославянской мифологии и былинном эпосе антропоморфный чудовищный противник героя, поражающий врагов страшным посвистом. Родственен Змею — рогатому Соколу (Соловью) в белорусском эпосе.

Изображается либо в виде человека, либо в виде загадочного громадного существа с птичьими крыльями, под которым сгибается дуб. Согласно былинам, у Соловья-разбойника крепкий двор и терем, в котором живёт его семья.

Происхождение образа 
Легенда о Соловье найдена П. И. Мельниковым в одном из рукописных сборников XVII века и опубликована в «Нижегородских губернских ведомостях» в 1845 и 1847 годах.
Оно [предание] живет доселе в памяти народной и найдено нами лет двадцать тому назад (1867) в одном рукописном сборнике XVII столетия. Во времена стародавние, где теперь стоит Нижний Новгород, жил знатный, сильный мордвин, по имени Скворец. Он был друг и товарищ другому, такому же знатному, такому же сильному мордвину — Соловью, тому самому, что связан был Ильёй Муромцем. До христианства у мокши и эрзи были распространены имена птиц.

Предположения о месте проживания 
Ой, ты, гой еси, Илья Муромец!
Пряма дорожка не проста стоит:
Заросла дорога лесами Брынскими,
Протекла тут речка Смородина;
Еще на дороге Соловейко-разбойничек
Сидит на тридевяти дубах,
сидит тридцать лит,
Ни конному, ни пешему пропуска нет…
Сидит Соловей-разбойник
на сыром дубу,
Сидит Соловей-разбойник,
Одихмантьев сын.
А то свищет Соловей да по-соловьему,
Он кричит, злодей-разбойник,
по-звериному,
И от его ли то от посвиста соловьего,
И от его ли то от покрика звериного
Те все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Темны лесушки к земле все
преклоняются,
А что есть людей — то все
мертвы лежат.
Прямоезжею дороженькой —
пятьсот есть вёрст,
Ай окольноей дорожкой —
целая тысяча.

Согласно былине, Илья Муромец поехал к Киеву прямою дорогою от Чернигова, которую заложил Соловей-разбойник ровно тридцать лет, не пропускал ни конного, ни пешего, а убивал не оружием, а своим свистом. Выехал Илья Муромец в чистое поле и увидел попрыски (следы) богатырские, и по них поехал, и приехал на те леса Брынские, на те грязи топучие, на те мосты калиновы и к той реке Смородинке. Соловей-разбойник послышал себе кончину и бессчастие великое и, не допуская Илью Муромца за двадцать верст, засвистал своим свистом разбойническим крепко; но богатырское сердце не устрашилось. И, не допуская еще за десять верст, засвистал он громче того, и с того свисту под Ильею Муромцем конь спотыкнулся. Приехал Илья Муромец под самое гнездо, которое свито на девяти дубах; и Соловей-разбойник, на гнезде сидя, увидел святорусского богатыря, и засвистал, и хотел убить Илью Муромца. К востоку от города Карачева (Брянская обл.) лежит село с былинным названием Девять Дубов (Орловская область), что в лесах Брынских. Имеется там и речка Смородинка, упоминаемая в былине.

Имена 
Ахматович, Одихмантьевич, Рахматович, Рахманов — птица рахманная, представляет собой, по определению академика Ягича, сложный образ, в котором есть черты птицы и человека, чудовищного богатыря. Соловей-разбойник залёг дорогу в Киев, по которой едет Илья Муромец; он тридцать лет никого не пропускает, оглушая своим свистом и ревом; его гнездо на 9 дубах, но есть у него и терем; у Соловья-разбойника есть сыновья и дочь богатырша — «перевозница».

Илья привозит Соловья в Киев и за его коварство казнит его. В одном случае Соловей-разбойник является помощником Ильи в бою, и его образ сливается с представлением о Соловье Будимировиче.

Академик Ягич пытался объяснить происхождение Соловья-разбойника из легенд о Соломоне, но, как доказал профессор В. Ф. Миллер, для такого объяснения нет достаточных данных, а самое производство имени Соловья-разбойника от Соломона, причём впоследствии явилось представление о птице, оказывается крайне натянутым.

В свою очередь, исходя из своей восточной гипотезы, В. Ф. Миллер сближает Соловья-разбойника с иранской птицей Симургом, с богатырями Ауладом, Кергсаром, белым дивом. Возможно, поэтому Соловей-разбойник изображается с тюркской наружностью. В сказке об Еруслане Лазаревиче находит параллель к Соловью-разбойнику в образе Ивашки-сторожа. Подобное же предположение высказывал раньше В. В. Стасов.

Профессор Халанский, сближая соответственную былину об Илье Муромце с германскими сказаниями о Тетлейфе, видит в Соловье-разбойнике отражение образа Зигурда. Историческую основу для представления о разбойнике Ф. И. Буслаев указывал в летописном сказании о разбойнике Могуте. Вообще литературная история типа «Соловей-разбойник» до сих пор не вполне выяснена, так как во всех приведенных построениях, рядом с ценными указаниями, заключается немало произвола.

М. Забылин (Москва 1880 г. «Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»): «…когда во времена св. Ольги и св. Владимира, Христианская вера проникла в Россию, то она не повсюду и не сейчас подавила славянское язычество, что видим из борьбы Ильи Муромца с Соловьём-разбойником, который, по сказаниям, был не кто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах, что и могло случиться со многими жрецами и идолопоклонниками, державшимися упорно своего язычества и бежавшими от преследования…»

В XVII веке образ Соловья-разбойника, причём вполне человеческий, широко использовался в русском декоративно-прикладном искусстве. Известны изразцы с его изображением верхом на коне, как терракотовые, так и покрытые глазурью (муравлёные и многоцветные). Широко известен также лубок, где на коне с копьём наперевес сидит типичный польский шляхтич. Всё это говорит о воплощении в Соловье-разбойнике образа врага Руси конкретного исторического периода.

Отражение в современной культуре

В литературе 
 «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского — Соловей выведен мужчиной пятидесяти лет, но уже начавшим терять зубы (что мешает ему свистеть), особая примета: обе ноги левые. Поначалу разбойничает в лесу, за что объявлен в розыск царём Макаром, безуспешно пытается ограбить избушку на курьих ножках. Позже присоединяется к войску Кащея Бессмертного, который оплачивает ему услуги дантиста, но в финальной битве Иван — крестьянский сын выбивает Соловью очередной зуб, и тот вынужден спасаться бегством.
 «Башня Ласточки» Анджея Сапковского — прозвище Соловей носит эпизодический персонаж Гомер Страгген, лидер бандитской ганзы, в которой некогда состояла Ангулема. Был нанят полуэльфом Ширру, дабы устранить Геральта и его товарищей. Преследовал ведьмака до самого Туссента, пока не был пойман друидами леса Каэд Мырквид и сожжён в деревянной клетке вместе с Ширру.
 «Преданья старины глубокой» Александра Рудазова — Соловей Рахманович выведен как сын женщины-велетки и индийского колдуна. При князе Владимире лишился глаза в бою с Ильёй Муромцем, позже примкнул к Кащею Бессмертному и привёл своих племянников Горыню, Дубыню и Усыню. Участвовал в операции по спасению Кота-Баюна вместе со Змеем Горынычем, Ягой Ягишной, каганом людоящеров Тугарином и ханом Калином. В финальной битве вторично терпит поражение от Муромца, убеждает пощадить его и пытается напасть на богатыря со спины, за что получает стрелу в уцелевший глаз и гибнет.

В кино 
 1956 — «Илья Муромец» (СССР), режиссёр Александр Птушко.
 1973 — в фильме «Золотые рога» Александра Роу появляется персонаж Соловей-разбойник-младший.
 1974 — «Иван да Марья» — Николай Лавров.
 1982 — «Там, на неведомых дорожках…» — Олег Анофриев.
 2002 — «За тридевять земель» — Владимир Бадов.
 2004 — «Богатыри Online» — Андрей Шарков.
 2012 — «Соловей-Разбойник» — Иван Охлобыстин.
 2013 — «Три богатыря» (мюзикл) — Николай Басков.
 2016 — «Дружина» — Сергей Дьячков.

В мультфильмах 
 1978 — «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (мультфильм, СССР). Режиссёр Иван Аксенчук, Соловья озвучил Пётр Вишняков.
 2002 — «Соловей-Разбойник» (мультфильм, Россия). Режиссёр Екатерина Ломова, Соловья озвучил Рустэм Юскаев.
 2006 — «Бабка Ёжка и другие» (Россия), режиссёр Валерий Угаров, Соловья озвучил Алексей Колган.
 2007 — «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия), режиссёр Владимир Торопчин, Соловья озвучил Андрей Толубеев.
 2016 — «Иван Царевич и Серый волк 3» (Россия), режиссёр Дарина Шмидт, Соловья озвучил Анатолий Петров.
 2018 — «Сказочный патруль»(Россия), режиссёры Андрей Колпин, Наиль Мубинов и Анастасия Чернова, Соловья озвучил Диомид Виноградов.
 2018 — «Три богатыря и наследница престола» (Россия), режиссёр Константин Бронзит, Соловья озвучил Максим Сергеев.
 2021 — «Кощей. Начало»(Россия), режиссёр Андрей Колпин, Соловья озвучил Диомид Виноградов.

См. также 

 Соловей Будимирович
 Теория основного мифа

Примечания

Литература 
 
 
 

Персонажи русских былин
Мифические существа в славянской мифологии
Вымышленные воры
Разбойники
Персонажи легенд
Персонажи, способные управлять звуком
Вымышленные гибриды